Les mots ludovicianus (masculin), ludoviciana (féminin) et ludovicianum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif bas latin signifiant « de Louis », réutilisées à l'époque moderne pour signifier « de Louisiane ».

En taxonomie, ludovicianus, ludoviciana et ludovicianum servent d'épithètes spécifiques, généralement pour nommer des espèces découvertes ou décrites en Louisiane (États-Unis). Pour les espèces portant l'une de ces épithètes, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique